Божик () — венгерская фамилия. Известные носители:
 Божик, Йожеф (1925—1978) — венгерский футболист.
 Божик, Иветта (род. 1968) — венгерская танцовщица, хореограф, театральный режиссёр.
 Божик, Растислав (род. 1977) — словацкий футбольный тренер.
 Божик, Рудольф (1920—2000) — словацкий лётчик, пилот Словацких воздушных сил, позднее партизанских ВВС Словакии.